В одиночному розряді тенісного турніру Pacific Southwest Championships 1971, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1971, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Джуді Тегарт-Далтон 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (Переможниця)
  Джуді Тегарт-Далтон (фінал)
  Жель Шанфро (чвертьфінал)
  Патті Гоган (1-ше коло)

 Вінні Шоу (півфінал)
 Гелен Гурлей (півфінал)
 Джойс Вільямс (чвертьфінал)
 Керрі Гарріс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Welsh Open